Tra le competizioni dello sci alpino ai XIX Giochi olimpici invernali di  lo slalom speciale femminile si disputò mercoledì 20 febbraio sulla pista Know You Don't di Deer Valley; la croata Janica Kostelić vinse la medaglia d'oro, la francese Laure Pequegnot quella d'argento e la svedese Anja Pärson quella di bronzo.

Detentrice uscente del titolo era la tedesca Hilde Gerg, che aveva vinto la gara dei XVIII Giochi olimpici invernali di  disputata sul tracciato di Shigakōgen precedendo l'italiana Deborah Compagnoni (medaglia d'argento) e l'australiana Zali Steggall (medaglia di bronzo); la campionessa mondiale in carica era la Pärson, vincitrice a Sankt Anton am Arlberg 2001 davanti alla francese Christel Pascal e alla norvegese Hedda Berntsen.

Risultati 

Legenda:
DNF = prova non completata
DNS = non partita
Pos. = posizione
Pett. = pettorale

1ª manche:
Ore: 10.00 (UTC-7)
Pista: Know You Don't
Partenza: 2 488 m s.l.m.
Arrivo: 2 274 m s.l.m.
Dislivello: 214 m
Porte: 55
Tracciatore: Andy Puelacher (Svizzera)

2ª manche:
Ore: 13.00 (UTC-7)
Pista: Know You Don't
Partenza: 2 488 m s.l.m.
Arrivo: 2 274 m s.l.m.
Dislivello: 214 m
Porte: 58
Tracciatore: Glen Westerlund (Finlandia)

Note

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di sci alpino 2002

Collegamenti esterni 
 
 

Slalom speciale femminile